Строгание — разновидность обработки резанием металлов, либо неметаллов: дерево, пластмасса, эбонит и пр.
Процесс строгания обычно осуществляется механическим или ручным способом. В обоих случаях может иметь вертикальный или горизонтальный способы обработки.
 Механический способ строгания на строгальном станке осуществляется путём возвратно-поступательных движений режущего инструмента закреплённого в резцедержателе, либо самого изделия, закреплённого на рабочем столе строгального станка. В последнем случае резец неподвижен.

Строгание в деревообработке 
Для обработки дерева строганием используются ручные инструменты, например, шерхебели, рубанки, фуганки, стамески, а также деревообрабатывающее оборудование, например, рейсмусовый станок.

Строгание в металлообработке 

Строгание металла — процесс срезания слоя материала с заготовки резцом при поступательном главном движении. Станки, на которых так обрабатывают материалы, называют строгальными.

Для обработки металлов строганием применяются различные станки: поперечно- и продольно-строгальные, кромко-строгальные, строгально-долбежные и другие. Важным параметром таких станков является скорость резания равная скорости движения резца или изделия.

Примечания

Литература 
 Кожевников Д. В., Кирсанов С. В. Металлорежущие инструменты. Учебник (гриф УМО). Томск: Изд-во Томского ун-та. 2003. 392 с. (250 экз.).
 Кожевников Д. В., Кирсанов С. В. Резание материалов. Учебник (гриф УМО). М.:Машиностроение. 2007. 304 с. (2000 экз.).
 Обработка металлов резанием, 2 изд., М., 1962;
 Резание конструкционных материалов, режущие инструменты и станки, под ред, П. Г. Петрухи, М., 1974; Аршинов В. А., Алексеев Г. А.,
 Резание металлов и режущий инструмент, 2 изд., М., 1967.

Металлообработка
Деревообработка